Jméno a příjmení Jiří Oliva má více nositelů:

 Jiří Oliva (politik TOP 09) (* 1952) – český politik a lesník, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, v letech 1992–2003 generální ředitel Lesů ČR
 Jiří Oliva (politik ČSSD) (* 1977) – český politik a advokát, náměstek primátorky města Brna